

Patronyme 

 Ahmed Malek (1931-2008), artiste musicien et compositeur algérien ;
 Ahmed Eid Abdel Malek (1980-), footballeur égyptien ;
 Faïrouz Malek (1964-), physicienne Franco-Algérienne ;
 Lamya Ben Malek (1998-), militante pour les droits humains marocaine ;
 Rami Malek (1981-), acteur américain d'origine égyptienne copte ;
 Redha Malek (1931-2017), homme d'État algérien ;
 Roman Malek (1951-2019), missionnaire verbiste allemand, philosophe et sociologue des religions ;
 Rosie Malek-Yonan (1965 -), actrice américaine d’origine assyrienne ;
 Zaid Ait Malek (1984-), coureur de fond espagnol d'origine marocaine.

Pseudonyme 

 Malek (1959-), auteur-compositeur-interprète franco-marocain.

Prénom

Toponymes 
Rivière Malek, un affluent de la rivière Péribonka, Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada

Cinéma 
 Malek, un film québécois de Guy Édoin sorti en 2019

Patronyme arabe